Віндзорська династія — нині правляча королівська династія у Великій Британії, молодша гілка стародавнього саксонського дому Веттінів.
До 1917 року носила назву Саксен-Кобург-Готська династія. Наприкінці Першої світової війни 17 липня 1917 року Георг V відмовився за себе і свою родину від усіх німецьких титулів і звань, а також від родового імені, прийнявши прізвище «Віндзор» за назвою Віндзорського замку.

Монархи Великої Британії — Віндзори

Час правління представників династії

Правління у країнах світу

Генеалогія 
Карл ІІІ і його нащадки з точки зору генеалогії належать до Глюксбурзької гілки Ольденбурзької династії, до якої також належав російський імператор Павло I та всі його нащадки по чоловічій лінії. Подібно до того, як російські царі іменували себе Романови, Карл ІІІ і його нащадки продовжують іменуватися Віндзорами.

Див. також 
 Британська королівська сім'я
 Віндзор
 Список королівських домів

Посилання 
 
 Королівська родина на офіційному сайті  
 Віндзор на офіційному сайті  
 Родовідне дерево Віндзорської династії 

Королівські династії